Выборное — село в Вадинском районе Пензенской области России. Входит в состав Татаро-Лакинского сельсовета.

География 
Село находится в северо-западной части Пензенской области, в пределах восточной окраины Окско-Донской низменности, в лесостепной зоне, на берегах реки Чиуш, на расстоянии примерно 9 километров (по прямой) к северо-северо-западу (NNW) от села Вадинска, административного центра района. Абсолютная высота — 201 метр над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как умеренно континентальный. Средняя температура воздуха самого холодного месяца (января) составляет −11,5 °C (абсолютный минимум — −44 °С); самого тёплого месяца (июля) — 19,5 °C (абсолютный максимум — 38 °С). Продолжительность безморозного периода составляет 133 дня. Годовое количество атмосферных осадков — 467 мм. Снежный покров держится в среднем 141 день.

История 
Село возникло в середине XVII века как поселение служилых людей стрелецкого выборного полка, нёсших службу на Керенской оборонительной черте. В 1721 года село Дмитриевка, Выборное тож, упоминается как собственность солдата-десятника Максима Савельева с товарищами. В дальнейшем — село однодворцев, пахотных солдат, государственных крестьян. Действовала деревянная церковь Великомученика Димитрия Солунского. В 1806 году в селе проживало 240 окладных душ однодворцев. В 1853 году была построена новая деревянная церковь во имя Дмитрия Солунского.

По состоянию на 1911 год в Выборном, являвшейся центром Выборноской волости, имелись: одно крестьянское общество, 245 дворов, церковь, земская школа, три ветряные мельницы и пять лавок. Население села того периода составляло 1560 человек. По данным 1955 года в селе располагалась центральная усадьба колхоза имени Ленина.

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 45,5 %, женщины — соответственно 54,5 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 91 % из 279 чел.

Инфраструктура 
Действуют основная школа (филиал СОШ с. Вадинск), фельдшерский пункт, дом культуры, библиотека, два магазина и АТС.

Улицы 
Уличная сеть села состоит из четырёх улиц.

Примечания 

Населённые пункты Вадинского района